Gravlången kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gravlången (Rommele socken, Västergötland), sjö i Lilla Edets kommun och Trollhättans kommun,  (2,84 km²)
Gravlången (Skepplanda socken, Västergötland), sjö i Ale kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn